

Arts, sciences et médias 
 Autumn Falls (née en 2000), actrice pornographique américaine.
 Charles Buckles Falls (1874-1960), illustrateur et écrivain américain.

Toponyme 
 Le fleuve Falls, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Seraphim Falls est le titre d'un western américain de David Von Ancken. 
 Gravity Falls est le titre d'une série télévisée américaine d'Alex Hirsch

Homonymie de patronyme